Gabriel Bulhões Nóbrega Dias (Natal-RN, 25 de fevereiro de 1992) é um advogado criminalista, professor universitário, palestrante, empresário e escritor brasileiro na área de investigação defensiva.

Considerado um dos maiores especialistas em direito e tecnologia do país, Gabriel ganhou notoriedade por ser co-autor, juntamente ao Professor Edson Luís Baldan (PUC/SP), do Provimento n.º 188/2018 do Conselho Federal da OAB - que regulamenta bases para o advogado fazer investigação e presidir inquérito defensivo. Seu texto teve influência direta no projeto de Reforma do Código de Processo Penal. Muito por conta disso, Gabriel é creditado pelo portal Canal Ciências Criminais, que é considerado o maior portal jurídico brasileiro na esfera criminal, como "o principal teórico brasileiro sobre investigação defensiva".

Atualmente, Gabriel é presidente da Comissão Nacional de Investigação Defensiva e Inovações Tecnológicas da ABRACRIM (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas), Membro Consultor da Comissão de Estudos e Aperfeiçoamento Legislativo sobre Investigação Defensiva OAB/AM (triênio 2022-2024) e Conselheiro Estadual da ABRACRIM/RN (2019-presente). Além disso, ele já foi membro consultor da Comissão Especial de Estudo do Direito Penal (2017-2018), coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) (2016-2020),, Coordenador do Laboratório de Ciências Criminais do RN (2015-2017), e presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB-RN (2016-2018).

Como palestrante, já participou, de alguns dos principais eventos de advocacia do Brasil, como o Congreso Internacional de Direito Constitucional, a Fenalaw Digital Week, RedeJur, AACRIMESC, Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD),, OAB Criminal Summit 2022, no lançamento e posse da Comissão de Investigação Defensiva da OAB/RJ, dentre outros.

Formação Acadêmica 
Gabriel é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e especialista em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), e em Ciências Criminais pela Universidade Candido Mendes, UCAM.

Em seu mestrado, está tendo orientação do Professor Nereu Giacomolli e coorientação do Professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e se especializando em processo penal, Investigação Defensiva e blockchain.

É Professor da Pós-graduação em Direito e Processo Penal da Universidade Potiguar (UnP) e da Faculdade Católica de Mossoró - RN, e Membro do Conselho Científico da Revista FIDES (Filosofia do Direito, Estado e Sociedade), da UFRN, e do Conselho Científico da Revista Jurídica InVerbis, da UFRN.

Carreira

Pioneirismos 
Foi um dos precursores no Brasil da busca pela autorização judicial para o uso terapêutico da maconha, principalmente pela concessão de salvo-condutos em Habeas Corpus preventivos, Gabriel participou do primeiro caso em que a justiça brasileira autorizou a importação e o cultivo de sementes de cannabis com fins medicinais para tratamento da doença de Parkinson, bem como da primeira decisão judicial do Brasil a conceder salvo-conduto a uma pessoa idosa. Além disso, atuou como advogado no ajuizamento da ação coletiva em prol de uma associação de pacientes que utilizam cannabis medicinal, a ONG Reconstruir.

Em novembro de 2022, ele foi um dos criticos a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) do Conselho Federal de Medicina (CFM) que restringiu o uso de produtos com esta substância apenas a crianças e adolescentes com epilepsia que não respondiam aos tratamentos tradicionais. Tal resoluçao foi revogada dias depois de ser promulgada.

Gerenciamento da crise no sistema carcerário de Alcaçuz 
Enquanto presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB-RN, Gabriel atuou no gerenciamento da crise no sistema carcerário de Alcaçuz, exercendo forte papel crítico com relação a algumas medidas adotadas pelo Estado. Por conta disso, em janeiro de 2017, ele foi convidado para participar de uma reunião no Gabinete de Gestão Integrada do Governo do Estado para discutir ações de apoio aos familiares dos apenados mortos durante a rebelião.

Período como presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB-RN 
Enquanto presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB-RN, ele criou um ambiente no qual foi desenvolvido um Grupo de Trabalho, entre 2016 e 2017, sobre Investigação Defensiva, resultando na proposição que foi levada ao CFOAB juntamente com Paulo Coutinho, então Presidente da OAB seccional do Rio Grande do Norte

Co-autoria do Provimento nº. 188 da OAB 
Em dezembro de 2018, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, editou o Provimento nº. 188, que regulamentou o uso de medidas investigativas, por parte de advogados, para instruir processos judiciais e procedimentos administrativos, assegurando ao advogado acesso a provas, informações, certidões públicas e notificações judiciais tanto do Código de Processo Penal como do Código de Processo Civil. Tal provimento, que tem co-autoria de Gabriel Bulhões, foi fruto de uma iniciativa desenvolvida no âmbito da Comissão de Advogados Criminalistas (COMACRIM), então presidida por Gabriel, e maturado por um grupo de estudos do direito criminal.

Por conta desse trabalho, Gabriel foi indicado, no ano de 2019, ao VII Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal. Além disso, em abril de 2022, a ABRACRIM (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas) nomeou Gabriel Bulhões como presidente da Comissão Nacional de Investigação Defensiva e Inovações Tecnológicas.

Código Deontológico de Boas Práticas da Investigação Defensiva 
Em setembro de 2022, a Comissão de Investigação Defensiva e Novas Tecnologias da Abracrim, composta por Gabriel Bulhões (presidente), Michelle Aguiar (vice-presidente) e Rodrigo Camargo (secretário-geral), lançou, em meio ao 11º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal (Ebac), o Código Deontológico de Boas Práticas da Investigação Defensiva. A publicação se orienta pelo reconhecimento da necessidade da estruturação de normas de conduta ético-profissionais para o exercício da atividade, propondo parâmetros de atuação com a finalidade de auxiliar as ações próprias da investigação defensiva. Tal publicação é considerada um marco dessa matéria no Brasil.

Case da Startup Ethos 
Em 2022, a Fenalaw, maior evento jurídico da América Latina, em parceria com a Análise Editorial, que é a maior publicação de referência para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos do Brasil, realizou a primeira edição do Prêmio Análise DNA+FENALAW. A premiação, que visa valorizar e incentivar práticas inspiradoras no mercado jurídico, foi dividida em quatro categorias - Gestão, Inovação, Tecnologia e Marketing.

O case da Startup EthosBrasil (plataforma.EthosBrasil.org) rendeu ao escritório "Gabriel Bulhões Advocacia Criminal e Investigação Defensiva", que tem Gabriel Bulhões como sócio-fundador, o primeiro lugar na categoria de Tecnologia desta premiação, ficando a frente de 169 cases de 116 escritórios diferentes em todo o Brasil.

Participação como Membro de Comissões e Núcleos de Pesquisa

Prêmios e Indicações

Livros Publicados

Capítulos de Livros

Artigos Publicados em Periódicos/Revistas Acadêmicas

Videografia

Entrevistas

Participações em Podcasts

Palestras e Debates

Lives e Workshops 

Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)
Advogados do Rio Grande do Norte
Professores do Rio Grande do Norte
Juristas do Rio Grande do Norte
Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte